

Musique 

 Next to Me, single d'Emeli Sandé sorti en 2012
 Next to Me, single d'Imagine Dragons sorti en 2018